Il singolare del Tallahassee Tennis Challenger 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Bobby Reynolds era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Ryan Sweeting.

John Isner ha battuto in finale 7–5, 6–4 Donald Young.

Teste di serie

  Bobby Reynolds (primo turno)
  Robert Kendrick (semifinali)
  Kevin Kim (secondo turno)
  Vince Spadea (secondo turno)

 Frank Dancevic (primo turno)
 Gō Soeda (secondo turno)
 John Isner (campione)
 Jesse Levine (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Tallahassee Tennis Challenger 2009